Con il termine Võ Cổ Truyền Viet Nam ( "Võ Thuat Cổ Truyền Viet Nam") si identifica l'insieme delle arti marziali tradizionali vietnamite.
In Vietnam esistono una moltitudine di scuole e stili differenti che spesso vengono chiamate Mon Phai.

Ogni scuola o stile custodisce un patrimonio tecnico, culturale e filosofico attraverso i Bai Thao o Bai Quyen.

I Bai Quyen sono delle sequenze di tecniche per l'allenamento individuale, a mano nuda o con le armi tradizionali, che consistono nel riprodurre un combattimento codificato contro uno o più avversari immaginari, compatibilmente con quanto avviene per i Kata Giapponesi, i poomse coreani o i tao lu cinesi.

Le origini di queste diverse scuole sono molte e varie. Alcuni fanno parte della storia del Vietnam, altri hanno origini cinesi (parleremo di stili sino-vietnamiti, come Thieu-Lam, equivalente vietnamita di Shaolin Kung-fu, o Vinh Xuan, equivalente di Wing. Chun),altri anno origini indonesiane, cambogiane, ecc.

In Vietnam è tradizione accompagnare ogni Bai Thao con un poema (bai thiêu) che illustra le tecniche e ne aiuta la comprensione.

Collegamenti esterni 
 Vietnam https://wf-vv.com/ World Federation of Vo Co Truyen Vietnam
 Fédération de Võ cổ truyền Việt Nam de France
 Vo Co Truyen Milano

Arti marziali vietnamite